, signifiant « l’Étrangère » en allemand, est le titre de plusieurs films, notamment :

 Die Fremde (L'Étrangère), un film de 2010 réalisé par Feo Aladag

Voir aussi 
 Die fremde Frau, un film de 1917 réalisé par Hubert Moest
 Der Fremde, un film de 1917 réalisé par Otto Rippert
 , un film de 1961 réalisé par Johannes Arpe